Cnidium reichenbachii är en flockblommig växtart som beskrevs av Rupert Huter och Carl Fredrik Nyman. Cnidium reichenbachii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
reichenbachii